Miejscowości w Polsce: 
 Bolesławice – część miasta Bolesławiec w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim
 Bolesławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Bolesławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Jaworzyna Śląska
 Bolesławice – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica
 Bolesławice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Bolesławice – dawna nazwa (do 1926) wsi Podbolesławiec w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Bolesławiec

Zobacz też: Bolesławice-Kolonia